Stork se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hendrikus Adrianus Stork
 Adélaïde Louise Stork